

Geografia 
 Canada
 Riverhead – paese della Divisione No. 1, Terranova e Labrador 
 Regno Unito
 Riverhead – parrocchia civile del Kent 
 Stati Uniti
 Riverhead – città della Contea di Suffolk, New York 
 Riverhead – census-designated place della Contea di Suffolk, New York

Altro 
 Riverhead – album degli Ulver del 2016, colonna sonora del film Riverhead